Спери

Топоним
 Спери  — историко-географическая область на территории Турции.

Фамилия 
 Тито Спери (1825—1853) — итальянский патриот и герой Рисорджименто.

См. также 
Спера (значения)